Тивье́ () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Дордонь. Входит в состав округов Нонтрон и Перигё.

Код INSEE кантона — 2421. Всего в кантон входит 24 коммуны, центральный офис расположен в Тивье.

Население 
Население кантона на 2015 год составляло … человек.

Коммуны кантона до 2015 года

Коммуны кантона с 2015 года

Примечания

Ссылки 
 Кантон Тивье на сайте INSEE
 Население коммун департамента Дордонь на сайте INSEE

Кантоны департамента Дордонь